«Суперсила» — американский фантастический телесериал. В 1991 году Родерик Тейлор за работу над ним получил премию «Crystal Reel Awards» в категории «Лучший режиссёр драмы».

Сюжет 
В 2020 году, астронавт Захари Стоун возвращается на Землю и узнает что его брат, работающий в полиции, был убит.
Захари знакомится с Спиннером, который создает костюм превращающий героя в Супермена и начинает собственное расследование.

Вступая в ряды полиции, он вершит правосудие на улицах города и, в конце, расправляется с преступной бандой причастной к гибели его брата.

В ролях 
 Кен Оландт — детектив Захари Стоун (48 эпизодов)
 Патрик Макни — Е. Б. Ханджерфорд (48 эпизодов)
 Ларри Б. Скотт — Ф. К. Спиннер (47 эпизодов)
 Лиза Ниеми — Карла Фрост (21 эпизод)
 Мусетта Вандер — Зандер Тайлер (7 эпизодов)
 Джинджер Линн — Кристал (6 эпизодов)

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 1990 году
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы США, завершённые в 1992 году